Treuenfels steht für:
 Treuenfels (Adelsgeschlecht), mecklenburgisch-preußisches Adelsgeschlecht
 Burg Treuenfels, Burgruine bei Altenbamberg, Rheinland-Pfalz

Treuenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Treuenfels (1818–1879), deutscher Rabbiner
 Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein (* 1962), deutsche Politikerin (FDP)

 Georg Wilhelm Bidembach von Treuenfels (1614–1677), deutscher Politiker und Diplomat
 Moritz Treuenfels (1847–1881), deutscher Maler
 Moritz von Treuenfels (* 1988), deutscher Schauspieler